Alfonso IX, tras la conquista de la ciudad (1230), otorgó a la ciudad un estandarte que consistía en una bandera de forma cuadrangular, de color carmesí, en uno de cuyos lados figuraban las armas de la ciudad y en el otro el de cada uno de los reyes, según las épocas, y que en la actualidad sigue permaneciendo en vigor, pues nunca se derogó, llevando dos siglos sin ser utilizada a pesar del interés popular.

El color carmesí deriva del color propio del Reino de León, en el que Badajoz quedó integrada tras la Reconquista. Las armas de la ciudad son las presentes en el escudo de la ciudad.

Dicho estandarte constituyó durante siglos uno de los símbolos de identificación de Badajoz, presente en todos los acontecimientos de la ciudad (firmas de tratados, visitas, bodas reales, etc.), ondeando en el antiguo consistorio de Badajoz, en las denominadas Casas Consistoriales. Destacar la realizada el día 6 de diciembre de 1598 para celebrar la proclamación de FelipeIII. Hechos que se repitieron el 30 de noviembre de 1700 para aclamar al Duque de Anjou como Rey, con el nombre de FelipeV. También, en 1729 se celebró así la boda acaecida en la capital pacense del que por entonces era el futuro rey FernandoVI, y su posterior proclamación en 1747. Así como en la proclamación de CarlosIV (1789) o en la exaltación al trono de FernandoVII (1808).

Actualmente, el Ayuntamiento de Badajoz mantiene oficialmente en uso el estandarte, otro de los emblemas representativos de la ciudad (a pesar de que existen muchas versiones erróneas del mismo), donde consta el escudo y la leyenda de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Badajoz (lema otorgado a la ciudad por AlfonsoX). Además, diferentes fuentes aseguran que el Ayuntamiento ya está trabajando para devolver el histórico pendón (o bandera) a la ciudad, y que debería ser con su histórico y distintivo color carmesí y con el escudo heráldico albergando las armas oficiales de Badajoz, con Corona real (las que aparecen en los Títulos de la Casa Real), cuyo escudo no se debe confundir con el logo presente tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial de Badajoz.

Símbolos oficiales

Bandera y Armas de Badajoz 
Aclaración: Esta versión que aquí se representa es un diseño de bandera propuesto por la Asociación Amigos de Badajoz y la Asociación Cívica pero no es oficial ni representativa de la ciudad, ya que no está aprobada por el Ayuntamiento. Este diseño se viene presentando como la bandera oficial de Badajoz pero es algo que no es cierto. A fecha actual se ha creado una comisión que está estudiando el diseño de la que será la futura bandera de la ciudad. Igualmente hay que dejar constancia que el escudo de la ciudad incumple la norma heráldica de la contrariedad de los esmaltes al presentar un león de gules sobre un campo de azur, error que se ha venido manteniendo a lo largo de la historia y que esperemos alguna vez se corrija.
 Bandera color carmesí y escudo heráldico con las Armas de Badajoz.

Estandarte municipal 
Bandera color carmesí, escudo heráldico con armas de la ciudad y corona real, junto al lema.

Antiguas banderas de la ciudad de Badajoz

Galería de banderas históricas

Bandera y Armas de la Provincia de Badajoz 
El escudo heráldico es el mismo que la ciudad de Badajoz, con las Armas de la ciudad. La bandera de la provincia en cambio es de color azul

Galería de banderas históricas

Referencias

Véase también 
 Badajoz
 Escudo de Badajoz
 Provincia de Badajoz

Badajoz